Алтын — тюркское слово, которое легло в основу названия денежной единицы алтын, многих географических названий (напр. Алтайские горы), а также стало составной частью тюркских слов.

В переводе с тюркских язы­ков слово «алтын» оз­на­ча­ет «зо­ло­то», но при­ме­ни­тель­но к де­неж­но­му счё­ту вос­хо­дит к татарскому «шесть» и начало использоваться на Ру­си од­но­вре­мен­но с по­яв­ле­ни­ем в об­ра­ще­нии день­ги во второй половине XIV века.

Денежные единицы 
 Джучидский алтын — денежная единица Золотой орды, эквивалент счётного динара, равного двум мискалям или шести дирхемам;
 Русский алтын — денежная единица Древней Руси, известная с 1375 года и равнявшаяся в более поздние годы своего существования трём копейкам;
 Алтын Евразийского союза — возможное название единой валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

Реки 
 Алтын (приток Сивы) — река в России, протекает в Пермском крае;
 Алтын (впадает в залив Озерной) — река в России, протекает на Камчатке.

Прочие значения 
 Алтын — историко-архитектурный комплекс XIX—XX вв.
 Алтын — казахский род, являющийся одним из двенадцати подразделений племени Байулы в составе Младшего жуза.
 Алтын — шлем второго класса защиты.

См. также 
 ;
 Алтын-Солок — заказник в Башкирии;
 «Алтын-толобас» — роман Бориса Акунина;
 Алтын-хан — титул;
 «Алтын-Эмель» — национальный парк в Казахстане.
 «Восток-Алтын» — казахстанский футбольный клуб (1963—2015).
 «Жаштык-Ак-Алтын» — киргизский футбольный клуб из города Кара-Суу.

Примечания